Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale John McEnroe 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 John McEnroe (finale)
 Jimmy Connors (campione)
 Roscoe Tanner (quarti di finale)
 Yannick Noah (semifinali)

 Brian Gottfried (quarti di finale)
 Stan Smith (primo turno)
 Tomáš Šmíd (primo turno)
 Sandy Mayer (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1981